Петрени има више значења:

 Петрени (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Петрени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Петрени (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији